Max Sax ist der Familienname folgender Personen:

 Max Sax (Orgelbauer) (* 1921), deutscher Orgelbauer
 Maximilian Sax (* 1992), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Max The Sax